Monta eller Montà kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Monta, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Italien 

 Montà, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar